Geschwend ist der Name folgender Orte:

 Geschwend (Todtnau), Stadtteil und Dorf von Todtnau, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg; ehemals selbständige Gemeinde
 Geschwend (Wilhelmsthal), Weiler der Gemeinde Wilhelmsthal, Landkreis Kronach, Bayern

Siehe auch:
 Gschwand
 Gschwend (Begriffsklärung)
 Gschwendt
 Gschwent
 Schwendbau – zur Namenkunde